Raffo puede referirse a:
Geografía
Raffo, fracción de la comuna de Petralia Soprana, provincia de  Palermo, Italia.
Personas
Juan Carlos Raffo Frávega, político uruguayo.
Juan Carlos Raffo Costemalle, político y escritor uruguayo.
María Laura Raffo Degeronimi, economista y comunicadora uruguaya.